Straßenfeger steht für:

 Straßenreiniger, einen Beruf
 Straßenfeger, umgangssprachlich für Fernsehsendungen mit sehr hoher Zuschauerbeteiligung
 Strassenfeger (Straßenzeitung), eine Berliner Straßenzeitung

Siehe auch:

 Straßenkehrer